En Pologne, Konstantynów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Konstantynów, village

dans la voïvodie de Łódź
 Konstantynów Łódzki, ville
 Konstantynów, village du powiat de Kutno
 Konstantynów, village du powiat de Łowicz 
 Konstantynów, village du powiat d'Opoczno 
 Konstantynów, village du powiat de Pajęczno 
 Konstantynów, village du powiat de Rawa Mazowiecka 

dans la voïvodie de Lublin
 Konstantynów, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska
 Konstantynów, village et chef-lieu de la gmina de même nom

dans la voïvodie de Mazovie
 Konstantynów, village du powiat de Płock
 Konstantynów, village du powiat de Sochaczew 
 
dans la voïvodie de Silésie
 Konstantynów, village